Nano (ӾNO), precedentemente RaiBlocks (XRB), è una criptovaluta peer-to-peer open-source, basata su grafo aciclico diretto o orientato (DAG), rilasciata sotto Licenza FreeBSD. Facilita le transazioni senza l'intervento di intermediari tramite uno storico distribuito.

Annunciato ufficialmente in un whitepaper il 21 novembre 2015 dal suo creatore Colin LeMahieu, Nano è progettato per essere compatibile con le microtransazioni, con l'obiettivo generale di scalabilità mantenendo la semplicità per gli utenti finali. A differenza di Bitcoin e della tecnologia blockchain originale, non è richiesto alcun sistema tradizionale proof-of-work, che consenta transazioni senza costi e quasi istantanee, essendo il numero di transazioni che il sistema può gestire contemporaneamente illimitato e scalabile.

Note

Collegamenti esterni 
 

Criptovalute